Altai oder Altaj steht für:
 Altai, ein Gebirge in Zentralasien
 Altai (Stadt), eine Stadt in der Mongolei
Altai (Kasachstan), eine Stadt in Kasachstan
 Region Altai, eine Verwaltungsregion in Russland
 Republik Altai, eine Republik in Russland
 (2232) Altaj, ein Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Das Adjektiv altaisch steht für:
 Altaische Sprachen
 Altaisch (Turksprache)

Siehe auch:
 Altay (Begriffsklärung)